Bosznia-Hercegovina
Bosanska Krupa falu és község Nyugat-Boszniában az Una-Szanai kantonban
Krupa falu Gornji Vakuf-Uskoplje községben, a Közép-Boszniai kantonban
Krupa na Uni község az Una-Szanai kantonban
Krupa na Vrbasu falu Banja Luka községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Krupa folyó a Hercegovina-Neretvai kantonban, a Neretva mellékvize
 Horvátország
Krupa falu Obrovac községben, Zára megyében
Krupa szerb pravoszláv monostor Észak-Dalmáciában
Krupa folyó Észak-Dalmáciában, a Zrmanja mellékvize
 Szlovénia
Krupa falu Semić községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Krupa folyó Délkelet-Szlovénia régióban, a Lahinja mellékvize
lásd még
Krupá (egyértelműsítő lap)